Charles Dodgson ist der Name folgender Personen:
* Charles Dodgson (Bischof) (um 1722–1795), britischer anglikanischer Bischof
 Charles Dodgson (Theologe) (1800–1868), britischer anglikanischer Geistlicher und Theologe
 Charles Lutwidge Dodgson (1832–1898), britischer Schriftsteller, Fotograf, Mathematiker und Diakon, bekannt unter seinem Künstlernamen Lewis Carroll